El Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo (Modep) es un movimiento político de carácter social y popular colombiano, que lucha por una transformación radical de la sociedad para la conformación de un Estado democrático popular. Define este periodo de lucha como búsqueda de democracia para el pueblo y la vigencia del socialismo. Su consiga principal es «¡Por el poder, la democracia popular y el socialismo!».

Se trata y es considerado como una de las fuerzas políticas de izquierda de Colombia, cuya línea táctica e ideológica ha hecho aportes a procesos gremiales de carácter nacional como fue la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), la confluencia Otra Democracia Sí, la Cumbre Agraria o el Congreso de los Pueblos. 

El MODEP tiene o impulsa trabajos de base en diferentes sectores sociales como:

El periódico digital El Turbión.
La Federación Universitaria Nacional (FUN-Comisiones).
El Colectivo Juvenil Kirius XIX.
La Corriente Sindical Ignacio Torres Giraldo.
Asociación de la Mujer Democrática (AMD).
El Colectivo Feminista Red Rojo y Violeta.
Unión Democrática de Estudiantes de Secundaria (UDES).
Asociación por la Defensa De los Derechos de los Hijos del Pueblo (ADDIHP).

Posee un planteamiento programático donde se destacan la formulación de tres principios bajo los cuales se construye como movimiento político de carácter social y popular, a saber: 

1. Contra las clases dominantes y el imperialismo.

2. Defender los derechos del pueblo

3. El apoyo a las diferentes formas de lucha que desarrolla el pueblo en defensa de sus derechos y la búsqueda de un gobierno democrático popular.

Plantea además con el principal derecho de los sectores populares colombianos el de ejercer y mantener el poder, lo cual ha de resolverse por la vía de la instauración de un nuevo gobierno de carácter "Democrático - Popular".

Enlaces externos 

 El Turbión
 FUN Comisiones MODEP 

Organizaciones socialistas